Louis Charles d'Orléans (17 de octubre de 1779 - Malta; 30 de mayo de 1808), Conde de Beaujolais, hijo menor del Duque Luis Felipe II de Orleans y hermano de Luis Felipe I de Francia.

Biografía 
Luis Carlos era príncipe de sangre, hijo del Duque Luis Felipe II de Orleans y de su esposa Luisa María Adelaida de Borbón.

En abril de 1793, a los trece años, Luis Carlos fue arrestado junto a su padre por las fuerzas revolucionarias, ambos, junto a su hermano Antonio Felipe fueron encarcelados en el Fort-Saint-Jean en Marsella, durante su cautiverio contrae tuberculosis, enfermedad que arrastró durante toda su vida.

Su padre murió ejecutado en la guillotina en noviembre de ese mismo año acusado de traición, Luis Carlos permaneció en prisión hasta agosto de 1796 cuando el Directorio lo exilió junto a su hermano Antonio a Estados Unidos. El encargado de negocios de Francia de la ciudad le asignó una pensión de 15.000 francos anuales.

En febrero de 1797 Luis Carlos y Antonio recibieron en Filadelfia a su hermano mayor Felipe, Duque de Chartres y viajaron a Nueva York, Boston, Maine y Nashville.

En septiembre de 1797 Luis Carlos y sus hermanos se enteraron de que su madre había sido exiliada en España y por esto decidieron volver a Europa. Viajaron a Nueva Orleans proyectando hacer una escala en Cuba para cruzar desde ahí hasta España, pero la nave en que viajaban fue capturada por un navío de guerra británico en el Golfo de México. Los ingleses liberaron a los hermanos dejándolos en La Habana donde, incapaces de encontrar transporte hacia Europa, vivieron un año, hasta que fueron expulsados por las autoridades regionales.

Se embarcaron nuevamente pasando por Bahamas hasta Nueva Escocia hasta que en enero de 1800 desembarcaron en Inglaterra, fijando su residencia en Twickenham, en las afueras de Londres.

En septiembre de 1804 Luis Carlos se enroló en la marina inglesa, pero su salud le impidió ejercer la carrera militar. En octubre él y sus hermanos formaron parte de la breve expedición a la costa, fueron bombardeados por los franceses en Boulogne pero pudieron escapar ilesos.

En 1808 en un intento por mejorar la salud de su hermano, Luis Felipe proyectó junto a Luis Carlos un viaje a Gibraltar, Sicilia y Malta, pero falleció dos semanas después de desembarcar. Los funerales se realizaron el 3 de junio.

Antepasados

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XVIII
Nobles de Francia del siglo XIX
Príncipes de sangre
Nacidos en París
Príncipes de Orleans